Miejscowości w Australii:
 Woodford – miejscowość w stanie Queensland

Miejscowości w USA:
 Woodford – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Orangeburg
 Woodford – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
 Woodford – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette

Gminy w USA:
 Woodford (ang. Woodford Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
 Woodford – obszar niemunicypalny w hrabstwie Kern, w Kalifornii

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Woodford (ang. Woodford County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Woodford (ang. Woodford County) – w stanie Kentucky

W Wielkiej Brytanii:
 Woodford – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Woodford – stacja londyńskiego metra
 Woodford – miejscowość w Ottery St Mary, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Woodford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii
 Woodford – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Woodford – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Woodford – miejscowość w St Cuthbert Out, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Woodford – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Woodford – miejscowość w Plymouth, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Woodford – miejscowość w Blackawton, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Woodford – miejscowość w Nettlecombe, w hrabstwie Somerset (Anglia)